Welferode ist: 

 ein Stadtteil von Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen, siehe Welferode (Homberg)
 ein wüst gefallener Ort in Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Welferode (Wüstung)